Корни може да се односи на:

 Корни (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Корни (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Корни Машеромениј, насељено место у Француској, у департману Ардени
 Корни сир Мозел, насељено место у Француској, у департману Мозел
 Корни група, југословенска рок група